Toto je seznam měst v Mosambiku.

Zdaleka největší aglomerací v Mosambiku je Maputo, kde 1. ledna 2005 žilo 1 810 641 obyvatel, což představuje asi 10% obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 20 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 1. srpna 1980 a 1. srpna 1997, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a správní jednotky (provincie), do nichž města náleží. Město (Cidade) Maputo je samostatné a nepatří do žádné provincie. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 Instituto Nacional de Estatistica Moçambique
 World Gazetteer - počty obyvatel mosambických měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel mosambických měst v historii

 
města
Mosambik